Калиновик () —  община (муниципалитет) в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Центр находится в собственно городе Калиновик. Относится к региону Источно-Сараево.

Население 
Численность населения общины по переписи 2013 года составила 2 240 человек, в том числе в городе — 1 093 человека.

Этнический состав населения общины

Населённые пункты 
В состав общины входит 71 населённый пункт, в том числе город Калиновик.

Список населённых пунктов общины с численностью населения по переписям 1991 и 2013 гг., чел.:

Примечания 

Общины Республики Сербской